Vert émeraude peut désigner :

Arts et culture
 Vert émeraude, un roman paru en 2010 ;
 Vert émeraude, un film tiré du roman sorti en 2016.

Divers
 une couleur, viride ;

Voir aussi 
 Émeraude (couleur)